Беарн () — многозначный термин.

 Беарн — южная пограничная историческая область Франции.
 Беарн (авианосец) — французский авианосец. 
 Беарн (виконтство) — феодальное образование в южной Франции в исторической гасконской провинции Беарн, существовавшее с IX века до 1607 года.